Али-шах Дуррани  — правитель Дурранийской империи с 1818 до 1819 года. Был сыном Тимура-Шаха Дуррани. Был отстранён от власти своим братом Аюб-Шахом.

Примечания

Ссылки 
 Britannica — Timur Shah (ruler of Afghanistan 

Дуррани (династия)
Монархи Афганистана